Rebirth (álbum de Jennifer Lopez)
 Rebirth (álbum de Angra)
 Rebirth (álbum de Lil Wayne)

Ver também
 Rebirthing —  método de respiração consciente

Desambiguações de música